Законодательный совет — законодательный или законосовещательный орган в ряде стран:

 Законодательный совет Брунея — однопалатный парламент государства Бруней.
 Законодательный совет Палестины — парламент Палестинской автономии.
 Законодательный совет (Швеция) — шведский орган конституционного надзора, осуществляет предварительную проверку законопроектов.
 Законодательный совет Гонконга — законодательный орган Гонконга.
 Законодательный совет Макао — законодательный орган Макао.
 Американский законодательный совет — внепартийная некоммерческая организация, объединяющая представителей законодательных органов штатов США.